Награды и номинации группы SHINee

SHINee — южнокорейский бойбенд, основанный в 2008 году компанией S.M. Entertainment. Дебют состоялся 25 мая 2008 года с мини-альбомом Replay. За всю карьеру SHINee выиграли более шестидесяти наград различных музыкальных премий, а общее число номинации составило более восьмидесяти пяти. Также группа одерживала победы на музыкальных шоу более пятидесяти пяти раз, что является одним из лучших результатов среди всех корейских музыкальных групп.

Азиатские премии

Asia Song Festival 

|-
|2008 
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Лучший новый азиатский артист
|
|}

Cyworld Digital Music Awards 

|-
|2008 
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Новичок месяца (Май)
|
|}

DongFang Music Awards 

|-
|2016
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Лучшая азиатская группа
|
|}

Gaon Chart Music Awards 

|-
|2017
|align="center" rowspan="1"|SHINee
| <center>Всемирная звезда Халлю
|
|}

Golden Disk Awards 

|-
|2008
|align="center" rowspan="1"|The Shinee World 
| <center>Лучший новый альбом года
|
|-
|rowspan="2"|2009
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" rowspan="1"| «Ring Ding Dong» 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|rowspan="2"|2010
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" rowspan="1"| «Lucifer» 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|rowspan="2"|2013
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" rowspan="1"| «Sherlock» 
| <center>Диск Бонсан
|
|-
|rowspan="3"|2014
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Азиатская икона стиля (Ceci)
|
|-
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" rowspan="1"|Dream Girl – The Misconceptions of You 
| <center>Диск Бонсан
|
|-
|rowspan="2"|2016
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" rowspan="1"|Odd 
| <center>Диск Бонсан
|
|-
| rowspan="2"| 2017
|align="center" | SHINee
| <center>Награда за популярность
|
|-
|align="center" | 1 of 1
| <center>Диск Бонсан
|
|}

Japan Gold Disc Award 

|-
|2018
|align="center" rowspan="1"|Five 
| <center>Топ-3 лучших альбомов (Азия)
|
|}

Korean Culture Entertainment Awards 

|-
|2012 
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Лучший мужской вокалист
|
|}

Korea Entertainment Arts Awards 

|-
|2008
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Лучший новый артист
|
|-
|2010
| <center>Лучшая мужская группа
|
|}

Korean Popular Culture and Arts Awards 

|-
|2012
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center> Награда Министра Культуры
|
|-
|2016
| <center> Награда Премьер-министра Культуры
|
|}

MBC Entertainment Awards 

|-
|2011
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Самая ожидаемая группа 2012 года
|
|-
|2013
| <center>Награда за популярность
|
|}

Melon Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2009
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Артист Топ-10
|
|-
| <center>Награда Звезды
|
|-
|rowspan="2"|2010
|align="center" rowspan="1"| «Lucifer»
| rowspan="2"|<center>Награда популярности от нетизенов
|
|-
|align="center" rowspan="1"| «Hello» 
|
|-
|rowspan="1"|2012
|align="center" rowspan="4"|SHINee
| <center>Награда мировой звезды 
|
|-
|rowspan="2"|2013
| <center>Цифровой Бонсан
|
|-
| <center>Артист Года
|
|-
|rowspan="1"|2015
| <center>Артист Топ-10
|
|-
|}

Mnet Choice Awards 

|-
|2008
|align="center" rowspan="3"|SHINee 
| <center>Новая горячая звезда
|
|-
|2012
| <center>Лучшее выступление
|
|-
|2013
| <center>Лучшее выступление
|
|}

Mnet Asian Music Awards 

|-
| 2008
| align=center|SHINee 
| <center>Лучшая новая мужская группа
| 
|-
| 2010
| align=center| «Lucifer»
| <center>Лучшее танцевальное выступление — Мужская Группа
| 
|-
| rowspan=2 |2012
| align=center rowspan=2| «Sherlock»
| <center>Песня Года
| 
|-	
| <center>Лучшее танцевальное выступление — Мужская Группа
| 
|-
| rowspan=5|2013
|align=center|SHINee
| <center>Лучшая мужская группа
| 
|-
| align=center| «Dream Girl»
| <center>Лучшее танцевальное выступление — Мужская Группа
| 
|-
| align=center|SHINee
| <center>Артист Года
| 
|-
| align=center| «Dream Girl»
| <center>Песня Года
| 
|-
| align=center|Dream Girl — The Misconceptions of You
| <center>Альбом Года
| 
|-
| rowspan=6|2015
| align=center rowspan=2|SHINee
| <center>Лучшая мужская группа
| 
|-
| <center>Артист Года
| 
|-
| align=center rowspan=3| «View»
| <center>Лучшее танцевальное выступление — Мужская Группа
| 
|-
| <center>Песня Года
| 
|-
| <center>Альбом Года
| 
|-
| align=center| «Married To The Music»
| <center>Лучший видеоклип
| 
|-
| rowspan=3|2016
| align=center rowspan=2|SHINee
| <center>Лучшая мужская группа
| 
|-
| <center>Артист Года
| 
|-
| align=center rowspan=2|1 of 1
| <center>Альбом Года
| 
|}

MTV Video Music Awards Japan 

|-
|2012
|align="center" rowspan="1"| «Lucifer» 
| <center>Лучшая хореография
|
|}

SBS MTV Best of the Best 

|-
|2011
|align="center" rowspan="4"|SHINee 
| <center>Мировая звезда
|
|-
|rowspan="2"|2012
| <center>Лучшее живое выступление
|
|-
| <center>Лучшая мужская группа
|
|-
|2013
| <center>Артист Года
|
|}

Seoul Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2009
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Лучший новичок
|
|-
| <center>Награда за популярность
|
|-
|2010
|align="center" rowspan="1"|2009, Year of Us 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|rowspan="2"|2011
|align="center" rowspan="1"|Lucifer 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|rowspan="2"|2013
|align="center" rowspan="1"|Sherlock 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
|rowspan="3"|2014
|align="center" rowspan="1"|Dream Girl – The Misconceptions of You 
| <center>Награда Бонсан
|
|-
|align="center" rowspan="4"|SHINee 
| <center>Награда за популярность
|
|-
| <center>Специальная награда Халлю
|
|-
|rowspan="1"|2016
| <center>Награда Бонсан
|
|-
| 2017
| <center>Награда за популярность
|
|}

Singapore Entertainment Awards 

|-
|2010
|align="center" rowspan="5"|SHINee 
| <center>Артист Нового Поколения
|
|-
|2011
| <center>Награда за популярность (Корейский Артист)
|
|-
|2012
| <center>Самый популярный корейский артист
|
|-
|rowspan ="2"|2013
| <center>Самый популярный корейский певец
|
|-
| <center>Самый популярный видеоклип
|
|}

Style Icon Awards 

|-
|2008
|align="center" rowspan="2"|SHINee 
| <center>Новая икона
|
|-
|2016
| <center>Награда за лучший азиатский выбор
|
|}

Ting Digital Music Awards 

|-
|2009
|align="center" rowspan="1"|SHINee 
| <center>Выбор Ting — Лучший Артист
|
|}

Tower Records Awards 

|-
|rowspan="2"|2011
|align="center" rowspan="2"|SHINee
| <center>Артист Года
|
|-
| <center>Новичок Года
|
|}

Red Dot Design Award 

|-
|rowspan="4"|2014
|align="center"|Dream Girl – The Misconceptions of You
|rowspan="4"|<center>Награда за лучший дизайн
|
|-
|align="center"|Why So Serious? – The Misconceptions of Me
|
|-
|align="center"|The Misconceptions of Us
|
|-
|align="center"|Sherlock
|
|}

Музыкальные шоу

Inkigayo 

|-
| 2008
| 21 сентября
| «Love Like Oxygen»
|-
| rowspan="5"|2009
| 28 июня
| rowspan="2"| «Juliette»
|-
| 5 июля
|-
| 1 ноября
| rowspan="3"| «Ring Ding Dong»
|-
| 8 ноября
|-
| 15 ноября
|-
| rowspan="3"|2010
| 8 августа
| rowspan="2"| «Lucifer»
|-
| 15 августа
|-
| 17 октября
| «Hello»
|-
| rowspan="3"|2012
| 1 апреля
| rowspan="3"| «Sherlock (Clue + Note)»
|-
| 8 апреля
|-
| 15 апреля
|-
| rowspan="2"|2013
| 17 марта
| «Dream Girl»
|-
| 27 октября
| «Everybody»
|-
| rowspan="2"|2015
| 31 мая
| rowspan="2"| «View»
|-
| 7 июня
|-
| 2016
| 16 октября
| «1 of 1»
|}

Music Bank 

|-
| rowspan="4"|2009
| 5 июня
| rowspan="2"| «Juliette»
|-
| 19 июня
|-
| 30 октября
| rowspan="2"| «Ring Ding Dong»
|-
| 6 ноября
|-
| rowspan="3"|2010
| 30 июля
| rowspan="2"| «Lucifer»
|-
| 6 августа
|-
| 15 октября
| «Hello»
|-
| rowspan="2"|2012
| 6 апреля
| rowspan="2"| «Sherlock (Clue + Note)»
|-
| 13 апреля
|-
| rowspan="3"|2013
| 8 марта
| rowspan="2"| «Dream Girl»
|-
| 15 марта
|-
| 25 октября
| «Everybody»
|-
| rowspan="3"|2015
| 29 мая
| rowspan="2"| «View»
|-
| 5 июня
|-
| 14 августа
| rowspan="1"| «Married to the Music»
|-
| 2016
| 14 октября
| «1 of 1»
|}

Show Champion 

|-
| rowspan="2"|2012
| 27 марта
| rowspan="2"| «Sherlock (Clue + Note)»
|-
| 3 апреля
|-
| rowspan="6"|2013
| 27 февраля
| rowspan="4"| «Dream Girl»
|-
| 6 марта
|-
| 13 марта
|-
| 20 марта
|-
| 23 октября
| rowspan="2"| «Everybody»
|-
| 30 октября
|-
| rowspan="2"|2015
| 27 мая
| rowspan="1"| «View»
|-
| 12 августа
| rowspan="1"| «Married to the Music»
|}

M!Countdown 

|-
| 2008
| 18 сентября
| «Love Like Oxygen»
|-
| 2009
| 5 ноября
| «Ring Ding Dong»
|-
| 2012
| 29 марта
| «Sherlock (Clue + Note)»
|-
| rowspan="4"|2013
| 28 февраля
| rowspan="3"| «Dream Girl»
|-
| 7 марта
|-
| 14 марта
|-
| 31 октября
| «Everybody»
|-
| rowspan="2"|2015
| 28 мая
| rowspan="2"| «View»
|-
| 4 июня
|-
| 2016
| 13 октября
| «1 of 1»
|}

Music Core 

|-
| 2013
| 26 октября
| «Everybody»
|-
| 2015
| 6 июня
| «View»
|}

The Show 

|-
| 2015
| 9 июня
| «View»
|-
| 2016
| 11 октября
| «1 of 1»
|}

Примечания 

Shinee
Shinee